Swenyhorod (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Dörfer in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Swenyhorod (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Swenyhorod (Butschatsch)

siehe auch:
 Swenigorod
 Swenyhorodka (Begriffsklärung)